Philippe Lecurieux (1958-), un athlète français ;
 Prescilla Lecurieux (1992-), une athlète française ;